Chadli Amri – calciatore algerino
 Khairul Amri – calciatore singaporiano
 Marwa Amri – lottatrice tunisina

Pagine correlate
 Al-Amri